Crasna bezeichnet 

 mehrere Orte in Rumänien:
 Crasna (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Crasna (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj
 Crasna (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Crasna (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 ein Ort in der Ukraine:
 Crasna Ilschi (ukrainisch Krasnojilsk) im Bezirk Storoschynez, ehemals rumänisches Dorf an der Grenze zu Rumänien

 mehrere Flüsse in Rumänien:
 Crasna (Theiß) (ungarisch Kraszna), Nebenfluss der Theiß
 Crasna (Bârlad), Nebenfluss des Bârlad

Siehe auch:
 Krasna